Danil Vitalievitch Iourtaïkine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Belovo en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lokomotiv Iaroslavl, il débute en junior avec le Loko Iaroslavl dans la MHL en 2013-2014. Il s'aguérit en senior dans la VHL avec le HK Riazan en 2016-2017. Il remporte la Coupe Kharlamov 2016 et 2018 avec le Loko Iaroslavl. Le , il joue son premier match dans la Ligue continentale de hockey avec l'Amour Khabarovsk face à l'Avangard Omsk. Le , il revient au Lokomotiv Iaroslavl qui évolue également dans la KHL. Le , il signe un contrat avec les Sharks de San José. Le , il joue son premier match avec les Skarks dans la Ligue nationale de hockey chez les Golden Knights de Vegas. Il joue quatre matchs avant d'être assigné au Barracuda de San José, club ferme des Skarks dans la Ligue américaine de hockey.

Au niveau international 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Loko Iounior Iaroslavl || MHL B || 22|| 14|| 19|| 33|| 4|| 10|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2014-2015 || Loko Iaroslavl || MHL || 50|| 16|| 16|| 32|| 8|| 7|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2014-2015 || Loko Iounior Iaroslavl || MHL B || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Loko Iaroslavl || MHL || 6|| 0|| 4|| 4|| 2|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2015-2016 || Loko Iounior Iaroslavl || NMHL || 2|| 3|| 4|| 7|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || HK Riazan || VHL || 26|| 9|| 12|| 21|| 10|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2017-2018 || Amourskie Tigry || MHL || 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Loko || MHL || 8|| 1|| 2|| 3|| 12|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2017-2018 || Amour Khabarovsk || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 13|| 0|| 0|| 0|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || HK Riazan || VHL || 7|| 4|| 4|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 40|| 10|| 9|| 19|| 14|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Barracuda de San José || LAH || 37|| 2|| 15|| 17|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 11 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL ||10 ||0 ||1 ||1 || 6||3 ||0 || 1|| 1|| 0
|-
| 2021-2022 || Zvezda Moscou || VHL ||1 ||0 ||0 ||0 || 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023 || HK CSKA Moscou || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2015 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 2|| 3|| 5|| 8|| +3|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 1|| 2|| 3|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en juillet 1997
Naissance dans l'oblast de Kemerovo
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Riazan
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José